Вердонне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південний схід від Парижа, 75 км на північний захід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вердонне на сайті французького Національного інституту географії
 Вердонне на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вердонне на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вердонне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вердонне на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор